Helena Pawłowna Romanowa (1784–1803) – wielka księżna Rosji, wielka księżna Mecklenburg-Schwerin.
 Helena Pawłowna Romanowa, Fryderyka Charlotta Maria Wirtemberska (1806–1873) – wielka księżna Rosji,
 Helena Władimirowna Romanowa (1882–1957) – wielka księżna Rosji, księżna Grecji i Danii.